Morgan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Morgan Township (Cleburne County, Arkansas)
 Morgan Township (Franklin County, Arkansas)
 Morgan Township (Lawrence County, Arkansas)
 Morgan Township (Sharp County, Arkansas)
 Morgan Township (Illinois)
 Morgan Township (Harrison County, Indiana)
 Morgan Township (Owen County, Indiana)
 Morgan Township (Porter County, Indiana)
 Morgan Township (Crawford County, Iowa)
 Morgan Township (Decatur County, Iowa)
 Morgan Township (Franklin County, Iowa)
 Morgan Township (Harrison County, Iowa)
 Morgan Township (Woodbury County, Iowa)
 Morgan Township (Kansas)
 Morgan Township (Minnesota)
 Morgan Township (Missouri)
 Morgan Township (Rowan County, North Carolina)
 Morgan Township (Rutherford County, North Carolina)
 Morgan Township (North Dakota)
 Morgan Township (Ashtabula County, Ohio)
 Morgan Township (Butler County, Ohio)
 Morgan Township (Gallia County, Ohio)
 Morgan Township (Knox County, Ohio)
 Morgan Township (Morgan County, Ohio)
 Morgan Township (Scioto County, Ohio)
 Morgan Township (Carter County, Oklahoma)
 Morgan Township (Ellis County, Oklahoma)
 Morgan Township (Murray County, Oklahoma)
 Morgan Township (Pennsylvania)
 Morgan Township (South Dakota)